Hranice is de naam van meerdere plaatsen in Tsjechië
 Hranice (okres Přerov), stad in okres Přerov
 Hranice (okres Cheb), stad in okres Cheb
 Hranice (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice